O Campeonato Tocantinense de Futebol de 2015 será a 23ª edição da principal competição de futebol do estado de Tocantins. O campeonato terá início no dia 7 de março de 2015.

Regulamento 
As 8 equipes se enfrentam em turno único. Os quatro primeiros colocados se classificam para a segunda fase. Apenas o campeão disputará a Copa do Brasil de 2016 e a Série D de 2016.

Equipes Participantes

Classificação 

|}

Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:

Clubes que ficaram na última posição ao final de cada rodada:

Fase final

Premiação

Classificação Final

Ver também 
 Campeonato Tocantinense de Futebol
 Federação Tocantinense de Futebol (FTF)
 Campeonato Tocantinense de Futebol de 2015 - Segunda Divisão

Ligações externas 
 Página Oficial da FTF
 Globo Esporte TO

Campeonato Tocantinense de Futebol
Futebol de 2015 no Tocantins